Tungusisch bezieht sich auf

die (mandschu-) tungusischen Völker, siehe Tungusische Völker
die Sprachen der tungusischen Völker, siehe Tungusische Sprachen
die frühere Bezeichnung der ewenkischen Sprache („Tungusisch im engeren Sinn“)